Zdeněk Kolář e Andrea Vavassori erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Nuno Borges e Francisco Cabral hanno sconfitto Andrej Martin e Gonçalo Oliveira con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Andrej Martin /  Gonçalo Oliveira (finale)
  Nuno Borges /  Francisco Cabral (campioni)

  Kimmer Coppejans /  Mats Hermans (quarti di finale) 
  Ivan Gakhov /  David Pichler (quarti di finale)

Wildcard 

  Miguel Gomes /  Francisco Rocha (primo turno)
  Henrique Petiz /  Tiago Silva (primo turno)

  Jaime Faria /  Luis Faria (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Maia Challenger 2021